Zoologia:
 Els animals del gènere Capra, mamífers artiodàctils
 Cabra domèstica, cabra comuna
 Races de cabra:
 Cabra de Rasquera, cabra pròpia de diverses comarques meridionals de Catalunya.
 Cabra catalana, antiga raça de cabres pròpia de Catalunya
 Cabra salvatge
 Cabra salvatge asiàtica,espècie decabra salvatge del pròxim orient, ancestre de la cabra domèstica (Capra aegagrus)
 Cabra salvatge ibèrica, espècie de cabra salvatge ibèrica (Capra pyrenaica)
 Cabra blanca, l'única cabra no inclosa al gènere Capra
Cabra o lladella (Phthirus pubis), insecte paràsit humà
Cabra o aranyó (Echiichthys vipera), peix marí
Cabra o cabra de mar (Maja squinado), crustaci
Cabra fera o gamarús, ocell nocturn 
 Botànica:
 Cabra de beç, bolet
 Banya de cabra, plantes.
 Geografia:
 Cabra del Camp, municipi de l'Alt Camp
 Pla de Cabra, antic nom del Pla de Santa Maria
 Cabra de Mora, municipi de l'Aragó
 Cabra (Còrdova), municipi cordovès
 Castel de Cabra, municipi de l'Aragó
 Cabra del Santo Cristo, municipi de la província de Jaén.
 Mola de la Cabra, muntanya del municipi del Mas de Barberans al Montsià
 Altres:
 Cabra de Reus, element festiu de Reus
 Sopa de Cabra, grup musical.
 KABRA, colla de Diables de l'Hospitalet de Llobregat